

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eva Quattrocci, (1995- ), actrice argentine ;
 Fabrizio Quattrocchi, (1968–2004), otage italien assassiné par des militants islamistes en Irak ;
 Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, premier couple à être béatifié ensemble ;
 Marie-Anne Quattrocchi, (1965-), joueuse française de basket-ball.

Homonymie de patronyme